Selania är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1834. Selania ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Selania